Liberia
 Paynesville – sobborgo di Monrovia
 Stati Uniti d'America
 Paynesville – città della Contea di Stearns, Minnesota
 Paynesville – villaggio della Contea di Pike, Missouri